Бекіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північний схід від Парижа, 85 км на схід від Ам'єна, 55 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 284,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бекіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Бекіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бекіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена